Peșteana este un toponimic românesc, care se poate referi la:

Localități 
 Peșteana (), județul Hunedoara, Transilvania
 Peșteana, județul Mehedinți, Oltenia
 Peșteana de Jos, județul Gorj, Oltenia
 Peșteana-Jiu, Gorj
 Peșteana-Vulcan, Gorj

Râuri 
 Râul Peșteana (dezambiguizare), mai multe râuri omonime din arealul românesc, diferențiate doar prin emisarul lor

Vezi și 
 Pesceana (dezambiguizare)
 Pește (dezambiguizare)

Nume proprii
Toponime românești